Trifid může označovat:

astronomie
 Mlhovina Trifid – emisní mlhovina v souhvězdí Střelce

botanika
 Trifid – slangové označení pro invazní rostliny
 Trifid – tištěný časopis () o masožravých rostlinách, který vydává Darwiniana.

fantasy
 Trifid – název SF a fantasy edice nakladatelství Triton
 Trifid (fiktivní rostlina) – lidem nebezpečná inteligentní rostlina ze sci-fi románů Den trifidů a Noc trifidů a britského seriálu Den trifidů.

hudba
 Trifid – kytarista, člen trash-metalové skupiny Debustrol